Az 1995–1996-os magyar női kézilabda-bajnokság a negyvenötödik női kézilabda-bajnokság volt. A bajnokságban tizennégy csapat indult el, a csapatok két kört játszottak.

A Bp. Spartacus-Gödöllői SC neve ismét Bp. Spartacus lett.

A Pécsi MSC új neve Pécsi MKC lett.

Tabella 

* M: Mérkőzés Gy: Győzelem D: Döntetlen V: Vereség G+: Dobott gól G-: Kapott gól P: Pont

Források 
Magyar sportévkönyv 1997
magyar bajnokságok - kezitortenelem.hu

N1995
Magyarno~ikezilabdabajnoksag
Magyarno~ikezilabdabajnoksag